La Déferlante est un festival de spectacle de rue vendéen

 La Déferlante est un roman de Anne Calife publié en 2003